Miejscowości w USA:
 Wharton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Wharton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Wharton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wharton
Gminy w USA:
 Wharton (ang. Wharton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Wharton (ang. Wharton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wharton (ang. Wharton County) – w stanie Teksas
Wielka Brytania:
 Wharton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Wharton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Wharton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Wharton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
Pozostałe:
 Wharton – amerykańska szkoła biznesu będąca wydziałem University of Pennsylvania.
Osoby o nazwisku Wharton:
 Edith Wharton – amerykańska powieściopisarka
 William Wharton (Albert Du Aime) – amerykański pisarz, autor powieści Ptasiek, W księżycową jasną noc, Tato